nF est un symbole qui peut signifier :
 nanofarad, soit 10-9 farad, en électronique, dans la mesure de capacité électrique.

NF ou Nf est un sigle qui peut signifier :
 numération formule (abréviation officieuse), le comptage et la répartition des cellules sanguines ;
 norme française ;
 neurofibromatose ;
 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ;
 Non franchissable, un panonceau apposé sur les feux de signalisation ferroviaire en France pouvant imposer l'arrêt absolu ;
 No Foreign, dans le domaine du renseignement, indiquant que l'information ne doit pas être partagée avec un pays étranger ;
 nécessaire fait, en entreprise, lorsqu'il est utilisé dans un mail ;
 National Front (en français, Front national britannique) ;
 NF (où NF signifie Nathan Feuerstein), un rappeur américain ;
 New Foundations, en théorie des ensembles, une théorie des ensembles axiomatiques ;
 Normalement fermé, dans le domaine de l'éléctrotechnique ou de l'éléctricité, défini la position d'un contact sur un relais ou contacteur en opposition à un contact NO ;
 nouveau franc.

NF est une marque :
 Marque NF, une marque collective de certification.

NF est un code qui peut signifier :
 île Norfolk, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 Selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .nf ;
 Terre-Neuve-et-Labrador (Newfoundland), remplacé par NL, au Canada.

n.f. ou nf est une abréviation pour « nom féminin » (Grammaire).